Ряд Лиуви́лля — Не́ймана в интегральном исчислении — бесконечный ряд, соответствующий решению интегрального уравнения Фредгольма с непрерывным малым ядром. Назван по именам Жозефа Лиувилля и Карла Неймана.

Получение ряда 
Будем искать решение уравнения Фредгольма
 
методом последовательных приближений, положив :
 
Последнее выражение в формуле является операторной записью интеграла. Методом математической индукции проверяется следующее равенство:
 
Функции  называются итерациями. Можно показать, что все итерации непрерывны и ограничены на :
 
где  — мера множества , а .

Из этой оценки следует, что ряд
 
называемый рядом Лиувилля — Неймана, мажорируется числовым рядом
 
сходящимся в круге , поэтому при таких  ряд Лиувилля — Неймана сходится регулярно (абсолютно и равномерно). Это значит, что последовательные приближения  при  равномерно стремятся к искомой функции .

См. также 
 Резольвента интегрального уравнения
 Ряд Неймана

Литература 
 .

Теория Фредгольма